Niemcy:
 Mühlenbach – dzielnica Waldbröl
 Mühlenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Mühlenbach – rzeka, dopływ Kocher
 Mühlenbach – rzeka, dopływ Randow